Bloemaert ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Bloemaert (1564–1651), niederländischer Maler
 Adriaan Bloemaert (nach 1609–1666), niederländischer Maler
 Cornelis Bloemaert I (ca. 1540–1593), niederländischer Bildhauer
 Cornelis Bloemaert II (1603–1692), niederländischer Maler und Kupferstecher
 Frederick Bloemaert (1614/17–1690), niederländischer Maler
 Hendrick Bloemaert (1601–1672), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Blommaert
 Blumert